Gabsi est un nom de famille d'origine tunisienne, porté notamment par :

 Hassen Gabsi, né en 1974, footballeur tunisien, devenu entraîneur ;
 Kamel Gabsi, né en ?, footballeur tunisien des années 1980 ;
 Mallory Gabsi, né en 1996, cuisinier belge ;
 Rania Gabsi, née en 1988, actrice tunisienne ;
 Youssef Gabsi, né en 1923, footballeur tunisien.

Homonymie de patronyme
Patronyme tunisien